Sezon 2015 w World Touring Car Championship – dwunasta edycja serii wyścigowej World Touring Car Championship. Sezon rozpoczął się 8 marca na Autódromo Termas de Río Hondo w Argentynie, a zakończył się 22 listopada na Losail International Circuit koło stolicy Kataru, Ad-Dauhy, po rozegraniu 12 rund składających się z 24 wyścigów.

Lista startowa 
Lista startowa na sezon 2015 została opublikowana 12 lutego 2015.

Zmiany wśród kierowców 
Zmiany zespołów
 Mehdi Bennani: Proteam Racing → Sébastien Loeb Racing
 Dušan Borković: NIS Petrol by Campos Racing → Proteam Racing

Wchodzący do WTCC
 Stefano D'Aste: ? → ALL-INKL.COM Münnich Motorsport
 Grégoire Demoustier: Blancpain Endurance Series/European Le Mans Series → Craft-Bamboo Racing
 Rickard Rydell: ? → NIKA Racing
 Nick Catsburg: Blancpain Endurance Series → Lada Sport
 Maťo Homola: European Touring Car Cup → Campos Racing
 Néstor Girolami: ? → NIKA Racing
 Nicolas Lapierre: FIA World Endurance Championship → Lada Sport
 Tin Sritrai: ? → Campos Racing
 Nasir al-Atijja: World Rally Championship → Campos Racing

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz wyścigów w sezonie 2015 został opublikowany 2 grudnia 2014.

Zmiany w kalendarzu 
 inaugurację sezonu stanowił Wyścig Argentyny (w poprzednim sezonie był nią Wyścig Maroka)
 powrót Wyścigu Niemiec, który po raz pierwszy został rozegrany na torze Nürburgring
 powrót Wyścigu Portugalii, który po raz pierwszy został rozegrany na torze Vila Real
 Wyścig Japonii został przeniesiony z Suzuka International Racing Course na Twin Ring Motegi
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Tajlandii na torze Chang International Circuit
 po raz pierwszy został rozegrany Wyścig Kataru na torze Losail International Circuit
 nie odbyły się: Wyścig Austrii, Wyścig Belgii i Wyścig Makau

Wyniki 

Cyfry 1 2 3 4 5 oznaczają pozycje zdobyte w kwalifikacjach, przy czym w klasyfikacji producentów punkty są przyznawane tylko dla dwóch najszybszych samochodów tego samego producenta.

Kierowcy

Producenci

Trofeum Yokohamy

Kierowcy niezależni

Zespoły niezależne

Przypisy

Linki zewnętrzne